

Статистика за країною

Примітки

Посилання 

 Історія пісенного конкурсу Євробачення — Eurovision.tv — Станом на 19 серпня 2007.
 John Kennedy O'Connor (2005). The Eurovision Song Contest 50 Years The Official History. Лондон: Carlton Books Limited. ISBN 1-84442-586-X.
 Історія — ESCtoday.com — Станом на 19 серпня 2007.

Євробачення